Afewerki ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Afewerki (1966–2006), eritreischer Sänger
 Isayas Afewerki (* 1946), eritreischer Politiker, Staatspräsident und Regierungschef von Eritrea